ABBA Gold: Greatest Hits — сборник лучших песен шведской группы ABBA, выпущенный фирмой PolyGram в 1992 году. Он стал первым релизом лейбла после приобретения Polar Music и, как следствие, прав на записи группы ABBA. В 1998 году PolyGram, в свою очередь, был поглощён компанией, ныне известной как Universal Music Group.

Обзор 
Перед релизом альбома выпуск всех предшествующих компиляций ABBA был прекращён, и в продаже остались только оригинальные студийные альбомы вместе с «живым» ABBA Live (1986). Возможно, именно поэтому ABBA Gold был хорошо принят публикой. В различных 'специальных' или 'remastered' изданиях он выходил снова в 1999, 2002, 2003 (CD/DVD), 2004 и 2008 годах. Последнее переиздание вышло в 2010 году и включает DVD-диск, на котором представлены ролики и клипы группы в новом, ремастированном качестве.

Похожий сборник под названием ABBA Oro: Grandes Éxitos включает в себя десять песен ABBA на испанском языке.

ABBA Gold является наиболее продаваемым релизом ABBA и входит в тридцатку наиболее продаваемых сборников в истории. Продажи по всему миру достигли 28 миллионов (2009).

История 
Первоначальный выпуск 1992 года включал короткие версии песен «Voulez-Vous» и «The Name of the Game», которые были заменены на полные начиная с 1999 года. Однако, в США альбом продаётся только в версии 1992 года.

На протяжении шестнадцати лет альбом пять раз занимал верхнюю строчку UK Album Chart — в 1992 году, три раза на протяжении 1999-го и затем в 2008-м. Он также стал одним из 50 бестселлеров по итогам 2004 года.

Коммерческий успех 
С продажами 5,7 млн копий, Gold: Greatest Hits является вторым самым продаваемым альбомом за всё время в Великобритании, после Greatest Hits группы Queen (1981; 6,6 млн единиц). В августе 2019 года Gold: Greatest Hits стал самым долго находящимся в британском top-100 альбомом, проведя 900 недель в UK Albums Chart. Альбом провёл 61 неделю (не подряд) в top-10 и пять раз был на первом месте, последний раз на две недели в 2008 году, после выхода музыкального фильма Mamma Mia!. В июле 2021 года «Gold» стал первым альбомом, которому удалось провести 1000 недель в Official Charts в Великобритании с чистыми продажами 5,61 млн копий.

Списки композиций 
Все песни написаны Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, если не указано другое.

До 2008 года, без Австралии 
 «Dancing Queen» (1976) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:51
 «Knowing Me, Knowing You» (1976) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:03
 «Take a Chance on Me» (1977) — 4:06
 «Mamma Mia» (1975) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:33
 «Lay All Your Love on Me» (1980) — 4:35
 «Super Trouper» (1980) — 4:13
 «I Have a Dream» (1979) — 4:42
 «The Winner Takes It All» (1980) — 4:54
 «Money, Money, Money» (1976) — 3:06
 «S.O.S» (1975) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:20
 «Chiquitita» (1979) — 5:27
 «Fernando» (1976) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:14
 «Voulez-Vous» (1979) — 4:21/5:10
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)» (1979) — 4:52
 «Does Your Mother Know» (1979) — 3:13
 «One of Us» (1981) — 3:58
 «The Name of the Game» (1977) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:56/4:53
 «Thank You for the Music» (1977/1983) — 3:49
 «Waterloo» (1974) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 2:46

Австралийская версия (до 2008) 
 «Dancing Queen» (1976) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:49
 «Knowing Me, Knowing You» (1977) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:01
 «Take a Chance on Me» (1978) — 4:01
 «Mamma Mia» (1975) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:32
 «Lay All Your Love on Me» (1980) — 4:32
 «Ring Ring» (1973) (Neil Sedaka, Phil Cody, Andersson, Ulvaeus) — 3:02
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» (1975) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:15
 «The Winner Takes It All» (1980) — 4:54
 «Money, Money, Money» (1976) — 3:05
 «S.O.S» (1975) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:19
 «Chiquitita» (1979) — 5:26
 «Fernando» (1976) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:10
 «Voulez-Vous» (1979) — 4:21
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» (1979) — 4:46
 «Does Your Mother Know» (1979) — 3:14
 «One of Us» (1981) — 3:53
 «The Name of the Game» (1977) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:56
 «Rock Me» (1975) — 3:02
 «Waterloo» (1974) (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 2:42

Бонусный CD 
В 2003 году ABBA Gold был переиздан в Европе с бонусным диском.

 «Summer Night City»
 «Angeleyes»
 «The Day Before You Came»
 «Eagle»
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do»
 «So Long»
 «Honey, Honey»
 «The Visitors»
 «Ring Ring»
 «When I Kissed The Teacher»
 «The Way Old Friends Do»

Участники записи 
 ABBA
 Бенни Андерссон — синтезатор, клавиши, вокал
 Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад — вокал
 Бьорн Ульвеус — банджо, гитара, вокал
 Дополнительно
 Jon Astley — ремастеринг (1999, 2002, 2004)
 Henrik Jonsson — ремастеринг (2008)
 Ingemar Bergman, Chris Griffin, George McManus, Jackie Stansfield — компиляция
 John Tobler — подписи, компиляция
 Carl Magnus Palm — подписи (издания 1999, 2002, 2004, 2008 годов)
 Michael B. Tretow — ремастеринг (издание 1992 года)
 Производство
 Продюсеры: Бенни Андерссон & Бьорн Ульвеус
 Аудиоинженер: Michael B. Tretow

Позиции в чартах 
Приведены высшие позиции альбома за все 16 лет его нахождения в чартах.

Альбом

Сертификация

Литература 
 ABBA Gold by Elizabeth Vincentelli — ISBN 0-8264-1546-6, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Обложки релизов ABBA Gold в разных странах, abba4therecord.com  

Альбомы ABBA
Альбомы PolyGram
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бенни Андерссоном
Альбомы, спродюсированные Бьорном Ульвеусом